Alby kyrka kan syfta på:
Alby kyrka, Medelpad – en kyrka i Ånge kommun i Härnösands stift
Alby kyrka, Uppland – en kyrka i Sundbybergs kommun i Stockholms stift